Senkiw (ukrainisch ) bezeichnet:

 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Senkiw (Kosowa)
 eines Dorfes in der Ukraine, Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Senkiw (Monastyryska)

Senkiw (ukrainisch ) ist der Familienname folgender Personen: